Pagnutti ist der Familienname folgender Personen:

 Matt Pagnutti (* 1975), kanadischer Eishockeyspieler
 Rick Pagnutti (* 1946), kanadischer Eishockeyspieler